Il singolare del torneo di tennis South African Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Aaron Krickstein che ha battuto in finale Aleksandr Volkov 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Aleksandr Volkov (finale)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Aaron Krickstein (campione)

 Javier Frana (secondo turno)
 Kevin Curren (primo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Lars Jonsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1992
ATP Tour 1992